Lago Verde (italienisch, spanisch und portugiesisch für grüner See) ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte:
 Lago Verde (Chile), Gemeinde in Chile
 Lago Verde (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão, Brasilien

Gewässer:
 Grünsee (Pflersch) im Pflerschtal in Südtirol
 einer der Spronser Seen in Südtirol
 Grünsee (Ultental), Stausee im Ultental in Südtirol
 eine Lagune auf Lanzarote, Spanien, siehe El Golfo (Lanzarote)

Siehe auch
 Laguna Verde